Harper Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Harper Island (Illinois)
 Harper Island (Maine)
 Harper Island (Washington)

Siehe auch:
 Harper’s Island, US-amerikanische Fernsehserie